

Топоніми 

 Бухара — місто в Узбекистані, обласний центр Бухарської області.
 Бухара (Башкортостан) — село в Шаранському районі Башкортостану.
 Бухара (Вологодська область) — село у Вожегодському районі Вологодської області Росії.
 Нова Бухара — до 1935 року назва міста Каган Бухарської області Узбекистану.

Спортивні клуби 

 Бухара (футбольний клуб) — узбецький футбольний клуб із однойменного міста.

Транспорт 

 Бухара (аеропорт) — міжнародний аеропорт неподалік міста Бухари.

Див. також 
 Орден Благородної Бухари

Багатозначні терміни